Loheide ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Loheide (* 1958), deutsche Sozialarbeiterin und Heilpädagogin
 Steven P. Loheide, US-amerikanischer Hydrologe